Ихтиандр (от  «рыба» +  «мужчина, человек»):
 Ихтиандр — вымышленный персонаж, человек, обладающий способностью свободно находиться и перемещаться под водой.
 Проект «Ихтиандр» — советский проект по заселению людьми подводного пространства, разработанный в 1960-х годах.
 Проект 19730 «Ихтиандр» — проект первого советского экскурсионного подводного аппарата «Нептун», спущенного на воду .

См. также 
 Человек-амфибия